Кут има више значења:

 угао
 Кут (Ирак)
 Кут (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Кут (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Кут (Алба), општина у округу Алба у Румунији